Der Penghargaan Yap Thiam Hien (Yap-Thiam-Hien-Preis) ist eine Auszeichnung, die von Yayasan Pusat Studi Hak Asasi Manusia an Personen verliehen wird, die sich um die Menschenrechte in Indonesien verdient gemacht haben. Der Name geht auf den indonesisch-chinesischen Anwalt und Menschenrechtsaktivisten Yap Thiam Hien zurück. Der Preis wird seit 1992 in der Regel jeden 10. Dezember verliehen. Aufgrund mangelnder finanzieller Mittel hat die Stiftung zwischen 2005 und 2007 keinen Preis verliehen.

Preisträger

Einzelnachweise 

Menschenrechtspreis
Indonesische Auszeichnung
Erstverleihung 1992
Menschenrechte in Indonesien